Silvester, soms ook geschreven als Sylvester, kan verwijzen naar:
Pausen
Paus Silvester I, een paus.
Paus Silvester II, een paus.
Paus Silvester III, een paus.
Silvester (aartsbisschop)
Silvester (uitgeverij)
Amerikaanse plaatsen:
Sylvester (Georgia)
Sylvester (West Virginia)
Sylvester (tekenfilmfiguur), een personage van de Looney Tunes
Oudejaarsavond wordt ook wel Silvesteravond genoemd, naar Silvester I.
Sankt Silvester, een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg.
Sylvester (zanger), een Amerikaans disco- en soulzanger.
Brand Sylvester, een biermerk
Sylvester Productions, een Belgisch productiehuis.

Achternamen
Asikan Sylvester, 18e-eeuws Surinaams leider
James Joseph Sylvester, 19e-eeuws Brits wiskundige
Joseph Sylvester (Menthol), Hengelo's zakenman
Joyce Sylvester, Amsterdams politica